La Déposition de la Croix (Vasari, Douai)
 Déposition de la Croix (Assise)
 La Déposition de croix (Giotto)

Voir aussi